Павел Шульц:
 Шульц, Павел Антонович (1831—1905) — сенатор, писатель, директор 2-го департамента министерства государственных имуществ.
 Шульц, Павел Николаевич (1900—1983) — археолог и искусствовед, в годы Великой Отечественной войны участник партизанского движения.